Armstrong är ett vanligt engelskt och skotskt efternamn. I USA var namnet vid folkräkningen 1990 det 188:e vanligaste, buret av 132 500 personer (0,053 procent av befolkningen).

Personer med efternamnet Armstrong

Internationellt mycket kända personer 
 Lance Armstrong, amerikansk cyklist.
 Louis Armstrong, amerikansk jazzmusiker.
 Neil Armstrong, amerikansk astronaut, den första människan som satte sin fot på månen.

Andra personer 
 Aaron Armstrong, trinidadisk-tobagisk friidrottare
 Alun Armstrong (född 1946), brittisk skådespelare

 B.J. Armstrong (född 1967), basketspelare
 Bess Armstrong (född 1953),amerikansk skådespelare
 Billie Joe Armstrong, amerikansk musiker
 Brad Armstrong, kanadensisk porrskådespelare

 Charlotte Armstrong, amerikansk författare
 Colby Armstrong, kanadensisk ishockeyspelare
 Craig Armstrong, skotsk kompositör

 David H. Armstrong, kanadensisk-amerikansk politiker
 Debbie Armstrong (född 1963), amerikansk alpin skidåkare
 Desmond Armstrong (född 1964), amerikansk fotbollsspelare och tränare
 David Malet Armstrong, australisk filosof
 Derick Armstrong, amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Dido Armstrong, brittisk sångerska
 Doug Armstrong (född 1964), kanadensisk idrottsledare
 Duncan Armstrong (född 1968), australisk simmare
 Dylan Armstrong, kanadensisk friidrottare

 Edward Frankland Armstrong, brittisk kemist
 Edwin Armstrong (1890–1954), amerikansk fysiker
 Elizabeth Armstrong (född 1983), amerikansk vattenpolomålvakt
 Florence Cathrin Armstrong, isländsk psalmförfattare

 Franny Armstrong, brittisk regissör och fotograf

 Garner Ted Armstrong, amerikansk radio- och tv-evangelist och kyrkogrundare
 George Armstrong, engelsk fotbollsspelare
 George Armstrong Custer, amerikansk kavalleriofficer
 George Armstrong (ishockeyspelare) (1930–2021), kanadensisk ishockeyspelare
 Gerry Armstrong (född 1954), nordirländsk fotbollsspelare

 Hamilton Fish Armstrong (1893–1973), amerikansk diplomat och författare
 Henry Edward Armstrong (1848–1937), brittisk kemist
 Herbert W. Armstrong, amerikansk radioevangelist och kyrkogrundare
 Hilary Armstrong, brittisk politiker

 James Tarbotton Armstrong (1848 eller 1849–1933), brittisk elektrotekniker och uppfinnare
 Jenny Armstrong (född 1970), australisk seglare
 Joe Armstrong, brittisk skådespelare
 Joe Armstrong (datavetare) (1950–2019), brittisk datavetare
 John Armstrong, flera personer
 John Armstrong (poet), poet
 John Armstrong, Jr., amerikansk senator
 Jonas Armstrong, irländsk skådespelare

 Karen Armstrong, brittisk religionshistoriker
 Kerry Armstrong, australisk skådespelare
 Kristin Armstrong, amerikansk cyklist

 Lil Hardin Armstrong, amerikansk jazzmusiker

 Martin Armstrong (1882–1974), brittisk författare

 R.G. Armstrong (1917–2012), amerikansk skådespelare
 Reg Armstrong, irländsk roadracingförare
 Robert Armstrong (1890–1973), amerikansk skådespelare
 Robin Armstrong, amerikansk politiker

 Samaire Armstrong, amerikansk skådespelare
 Samuel Armstrong (1784–1850), amerikansk politiker, guvernör i Massachusetts

 Tate Armstrong (född 1955), amerikansk basketspelare
 Taylor Armstrong (född 1971), amerikansk TV-personlighet
 Tim Armstrong, amerikansk musiker
 Todd Armstrong, amerikansk skådespelare

 Vaughn Armstrong (född 1950), amerikansk skådespelare

 William George Armstrong, engelsk uppfinnare
 William L. Armstrong, amerikansk politiker

Källor 

Engelska efternamn
Skotska efternamn